Сибомана () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сибомана, Абдул (род. 1981) — руандийский футболист, защитник.
 Сибомана, Абуба (род. 1989) — руандийский футболист, защитник.
 Сибомана, Адриен (род. 1953) — премьер-министр Бурунди с 19 октября 1988 по 10 июля 1993.
 Сибомана, Патрик (род. 1996) — руандийский футболист, полузащитник.
 Сибомана, Хуссейн (род. 1986) — руандийский футболист, полузащитник.